Careae — триба квіткових рослин родини окружкові (Apiaceae).

Роди 
 Aegokeras
 Aegopodium
 Carum — Кмин
 Chamaele
 Chamaesciadium
 Falcaria
 Fuernrohria
 Gongylosciadium
 Grammosciadium
 Hladnikia
 Rhabdosciadium

Посилання 
 Zakharova, E.A., Degtjareva, G.V. & Pimenov, M.G. (2012) Redefined generic limits of Carum (Umbelliferae, Apioideae) and new systematic placement of some of its taxa, Willdenowia, 42(2): 149—168.
 Downie, S.R., Spalik, K., Katz-Downie, D.S., & Redurion, J.-P. (2010) Major clades within Apiaceae subfamily Apioideae as inferred by phylogenetic analysis of nrDNA ITS sequences, Plant Diversity and Evolution, 128: 111—136. Available on line  . Accessed 2014 Mar. 21.

Окружкові
Триби рослин